Fasolo ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Fasolo (1943–2014), italienischer Biologe 
 Furio Fasolo (1915–1987), italienischer Architekt
 Giovanni Battista Fasolo (1598–vor 1680), italienischer Organist und Komponist
 Ugo Fasolo (1905–1980), italienischer Dichter
 Vincenzo Fasolo (1885–1969), italienischer Architekt